Psechrus är ett släkte av spindlar. Psechrus ingår i familjen Psechridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Psechrus